Weißes Moor steht für:

 Weißes Moor (Kreis Dithmarschen), Naturschutzgebiet im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Weißes Moor (Rahden), Naturschutzgebiet im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Weißes Moor, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Weißes Moor, Teil eines Naturschutzgebietes in Rotenburg, Niedersachsen, siehe Großes und Weißes Moor
 Weißes Moor, Teil eines Naturschutzgebietes in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Naturschutzgebiet Weißes und Schwarzes Moor
 Weißes Moor, Ortsteil der Gemeinde Wahrenholz

Siehe auch:
 Weißenmoor
 Weißmoor, heute: Gmina Bobrowniki (Powiat Lipnowski)